Mazuecos de Valdeginate kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mazuecos de Valdeginate (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Mazuecos de Valdeginate (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar